Бори́с Ю́рьевич Марчу́к (род. 22 февраля 1951) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза (1973). На дипломатической работе с 1973 года.
 В 1975—1980 годах — сотрудник Посольства СССР в Великобритании.
 В 1983—1988 годах — сотрудник Посольства СССР в США.
 В 1992—1997 годах — сотрудник Посольства России в США.
 В 1997—1999 годах — начальник отдела Департамента Северной Америки МИД России.
 В 1999—2006 годах — старший советник Посольства России в США.
 В 2006—2010 годах — директор Департамента государственного протокола МИД России.
 С 10 сентября 2010 по 12 декабря 2014 года— Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Мальте.
 С 17 декабря 2015 по 1 октября 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Панаме.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (24 октября 2007).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (9 апреля 2013).
 Чрезвычайный и полномочный посол (11 июня 2019).

Семья 
Женат, имеет дочь.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 апреля 2004) — За большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Посольства России в Республике Мальта
 Биография на сайте МИД России

Выпускники Московского лингвистического университета
Послы Российской Федерации на Мальте
Послы Российской Федерации в Панаме